Gongkar (arrondissement), in Pinyin geschreven als Gongga, arrondissement in Sichuan, China
Gongga Shan, hoogste berg van Sichuan in China
Gongga, bijnaam voor het meer Pagsum Tso in het arrondissement Nyingtri, in de Tibetaanse Autonome Regio in China